Grider ist der Familienname folgender Personen:

 George W. Grider (1912–1991), US-amerikanischer Politiker
 Henry Grider (1796–1866), US-amerikanischer Politiker

Grider ist der Name mehrerer Ortschaften in den Vereinigten Staaten:

 Grider (Arkansas)
 Grider (Kentucky)

Siehe auch:
 Greider
 Grieder
 Crider
 Kryder